Die Saison 2019/20 der 3. Liga im Handball der Frauen war die zehnte in ihrer Geschichte. In vier Staffeln mit insgesamt 48 Mannschaften wurde seit dem 14. September 2019 um die inoffizielle nord-, mittel-, west- und süddeutsche Meisterschaft sowie die Qualifikation zur 2. Bundesliga gespielt. Am 21. April 2020 wurde die Saison 2019/20 infolge der Corona-Pandemie vom Deutschen Handballbund (DHB) für beendet erklärt.

Modus 
Die 3. Liga der Frauen besteht aus vier Staffeln, deren Zusammensetzung nach geografischen Gesichtspunkten erfolgte. Gespielt wird in jeder Staffel ein Doppelrundenturnier. Von den vier Staffelsiegern steigen drei in die Zweite Bundesliga auf. Die drei letztplatzierten Mannschaften jeder Staffel steigen in die entsprechenden Oberligen ab. Abweichend von dieser generellen Festlegung kann es zu anderen Auf- und Abstiegsszenarien kommen, die in der Spielordnung des DHB sowie den Durchführungsbestimmungen verbindlich geregelt sind.

Staffel Nord 
Aus  wurde der TV Oyten sowie die zweite Mannschaft des VfL Oldenburg, die beide in der Saison 2018/19 in der West-Staffel spielten, von der Spielkommission des DHB in die Staffel Nord versetzt.

Legende:
{| style="border:1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2018/19
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2018/19 (Neuling)
|}

Staffel Mitte 
Die in den vergangenen Spielzeiten mit „Staffel Ost“ bezeichnete Spielklasse wurde von der Spielkommission des DHB zur Saison 2019/20 in „Staffel Mitte“ umbenannt, um der . Durch die Staffeleinteilungen wurden zudem Germania Fritzlar aus der West-Staffel sowie die zweite Mannschaft der TSG Ketsch aus der Süd-Staffel in die Staffel Mitte versetzt.

Legende:
{| style="border:1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2018/19
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2018/19 (Neuling)
|}

Staffel West 
Aus der bisherigen Ost-Staffel wurden die beiden Mainzer Mannschaften der SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim sowie 1. FSV Mainz 05 II in die Staffel West versetzt. Der TVE Netphen, sportlicher Absteiger der Vorsaison, verblieb in der 3. Liga, nachdem Zweitligaabsteiger DJK/MJC Trier seine Meldung für die 3. Liga West im Juni 2019 zurückzog.

Legende:
{| style="border:1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2018/19
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2018/19 (Neuling)
|}

Staffel Süd 
Wie bereits im März 2019 angekündigt, zog der TV Nellingen seine Mannschaft nach der Saison 2018/19 aus der Handball-Bundesliga zurück, um sich in der 3. Liga . Der DHB genehmigte die Einsortierung in die 3. Liga.

Legende:
{| style="border:1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2018/19
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2018/19 (Neuling)
|}

Siehe auch 
 Handball-Bundesliga 2019/20
 2. Handball-Bundesliga 2019/20
 DHB-Pokal der Frauen 2019/20

Weblinks 
 Offizielle Website der 3. Liga beim Deutschen Handballbund (DHB)
 3. Liga, Saison 2019/20 auf SIS-Handball.de

Einzelnachweise 

2019
Handballsaison 2019/20